«Ста́рший сын» — советский цветной двухсерийный телевизионный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1975 году режиссёром Виталием Мельниковым по одноимённой пьесе Александра Вампилова.

Фильм создан по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Съёмки картины прошли в пригороде Ленинграда, в районе станции Ржевка.

Премьера в СССР состоялась 20 мая 1976 года.

Сюжет 
Двое незадачливых молодых людей — студент Владимир Бусыгин и его случайный приятель Семён Севостьянов по прозвищу Сильва — провожают двух девушек, с которыми только что познакомились в кафе, домой в пригород, в надежде на продолжение отношений. Получив отказ, бегом возвращаются на станцию, но последнюю электричку упускают, опоздав на считанные секунды. Оказавшись холодной осенней ночью в чужом городке, они пытаются напроситься к кому-нибудь переночевать, но безуспешно.

На той же электричке, на которой приехали Владимир и Семён с девушками, домой возвращается молодая женщина Наталья. Её встречает живущий по соседству старшеклассник Васенька, который влюблён в Наталью, но та непреклонна: она заметно старше Васеньки и, будучи секретарём районного суда, насмотрелась на разводы. Из-за неразделённой любви Васенька собирается уйти из дома, сначала конфликтует с сестрой, потом с отцом. Бурное выяснение отношений отца и сына увидели с улицы Бусыгин и Сильва. Отец идёт поговорить с Натальей, постучавшись в дверь, представляется. Находящиеся рядом Владимир и Семён услышали его имя и по-своему поняли, зачем мужчина пошёл ночью к молодой женщине. Владимиру приходит в голову авантюрная идея — назваться внебрачным сыном хозяина квартиры и таким образом решить проблему с ужином и ночлегом.

Андрей Григорьевич Сарафанов, музыкант-кларнетист, воспитавший без жены двоих детей, сознаётся сыну, что до знакомства с мамой Васеньки и его сестры Нины у музыканта были мимолётные романы, и он признаёт в неожиданном госте своего внебрачного сына. Реакция Сарафанова так искренна и трогательна, что во Владимире пробуждается совесть. Кроме того, сам он рос без отца. Он не может обманом отвечать на такое доверие и понимает, что проблемы этой семьи ему небезразличны.

Чтобы скоротать время, Сильва тайком от Васеньки начинает успешно ухаживать за Натальей. Бусыгин влюбляется в  Нину, но поскольку он — «брат», то открыто признаться ей не может и мучается, ревнуя её к жениху, авиационному радиоинженеру.

Не выдержав, Владимир признаётся во всём Нине, которая тоже прониклась к нему симпатией. Они размышляют, как сообщить Андрею Григорьевичу. В этот момент появляется Сильва: Васенька, обнаружив его в гостях у Натальи, из ревности пытался поджечь её дом. Между Сильвой и Бусыгиным вспыхивает ссора, и Сильва в отместку сообщает отцу Сарафанову правду. Владимир вынужден во всём сознаться. Андрей Григорьевич отказывается в это верить, искренне полюбив своего «старшего сына», и прощает ему этот обман.

В ролях

Съёмочная группа 
 сценарий и постановка Виталия Мельникова
 главный оператор — Юрий Векслер

Издание на видео

VHS 
 1990 — «Крупный план»
 1996 — «49 часов»
 2000 — «Ленфильм Видео»

DVD 
 2003 — «Ленфильм Видео»
 2005 — «ИДДК»
 2007 — «Крупный план» (издание: полная реставрация изображения и звука)

Факты 

 В фильме звучит прелюдия № 5 соль-минор (op. 23) Сергея Рахманинова. Идея её использования принадлежит Олегу Каравайчуку, который был приглашён Мельниковым в качестве композитора, но не стал писать музыку для фильма, а счёл, что именно это произведение наиболее соответствует духу картины.
 На роль Нины пробовалась также Лариса Луппиан, а на роль Натальи – Маргарита Терехова и Людмила Зайцева.
 Во второй серии, в сцене застолья, герой Михаила Боярского напевает и наигрывает на гитаре популярную в то время песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Свой репертуар в картине Боярский подобрал себе сам.
 За время съёмок картины состоялись четыре свадьбы актёров: Светлана Крючкова (Юрий Векслер), Николай Караченцов (Людмила Поргина), Михаил Боярский (Лариса Луппиан), Николай Никольский.

Признание и награды 
  — Приз Интервидения и приз за лучший сценарий в разделе драматических произведений на XIII Международном фестивале телевизионных фильмов в Праге.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 О фильме, кадры из фильма

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1975 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы-мелодрамы СССР
Психологические фильмы
Психологические драмы
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Александра Вампилова